Kurt Betschart (Erstfeld, 25 augustus 1968) is een voormalig Zwitsers baanwielrenner.

Samen met Bruno Risi won hij 37 zesdaagsen, wat een record is voor standaardparen. Daarnaast werd hij 11x nationaal kampioen.

Sinds 26 juli 2006 is hij gestopt met de actieve wielersport.

Overwinningen

Piste

Zesdaagsen

Zwitsers baanwielrenner
Zwitsers olympisch deelnemer